La marmosa gràcil de Bolívia (Cryptonanus unduavensis) és una espècie de marsupial didelfimorf de la família Didelphidae, endèmica de la meitat nord-oriental de Bolívia.

Cryptonanus